Palazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Palazzi (1884–1962), italienischer Literat, Übersetzer und Lexikograf
 Giovanni Palazzi (1643–1703), venezianischer Autor
 Lazzaro Palazzi († 1507), italienischer Bildhauer, Ingenieur und Architekt der Renaissance
 Lou Palazzi (1921–2007), US-amerikanischer Spieler und Schiedsrichter im American Football
 Mirko Palazzi (* 1987), san-marinesischer Fußballspieler
 Silvio Palazzi (1892–1979), italienischer Mediziner

Daneben ist Palazzi der Plural von Palazzo

 Palazzi (Poschiavo), einen Straßenzug herrschaftlicher Villen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am ehemals südlichen Ortsrand von Poschiavo, Kanton Graubünden